Аму́рский зали́в:

 Амурский залив — залив Японского моря, часть залива Петра Великого.
 Амурский залив — станция Дальневосточной железной дороги в Приморском крае.

См. также 
Амурский